Inomhusvärldsmästerskapen i friidrott 1989 ägde rum i Budapest mellan den 3 och 5 mars 1989.

Medaljsummering

Herrar

Damer 

1989 i Ungern
Internationella sportevenemang i Budapest
Friidrottsåret 1989
1989
Internationella friidrottstävlingar i Ungern
Budapest under 1900-talet